Der  Wuling Hongguang Mini EV ist ein batterieelektrisch angetriebener Kleinstwagen, der vom chinesischen Hersteller SAIC General Motors unter der Marke Wuling vertrieben wird.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das viersitzige Fahrzeug im April 2020. Die Markteinführung auf dem chinesischen Markt begann im Juli 2020. Innerhalb kurzer Zeit löste es dort das Tesla Model 3 als meistverkauftes Elektroauto ab. Im Rahmen der Shanghai Auto Show im April 2021 präsentierte Wuling die Baureihe auch als höherwertig ausgestatteten Macaron. Außerdem wurde eine zweisitzige Cabriolet-Version als Konzeptfahrzeug präsentiert. Im März 2022 wurde das leistungsstärkere Sondermodell GameBoy Edition vorgestellt. Eine Serienversion des Cabriolets wird seit September 2022 angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Fast-Food-Unternehmen Kentucky Fried Chicken entstand im November 2022 das Sondermodell KFC Special Edition. 200 Exemplare sollen als Werbeprodukte gebaut werden.

In Lettland wird der Wagen seit April 2021 mit nachgerüstetem ESP und nachgerüstetem Beifahrerairbag als Freze Nikrob EV für knapp 10.000 Euro angeboten.

Technik 
Der Kleinstwagen soll nur rund 8 kWh auf 100 km verbrauchen und in China je nach Batteriegröße umgerechnet zwischen 3.700 und 5.000 Euro kosten. Die Reichweite soll nach NEFZ 120 km bzw. 170 km betragen. Der mit einem Fahrerairbag ausgestattete Wagen wiegt zwischen 665 und 705 kg und ist etwas weniger als drei Meter lang. Mit seinen 20 kW (27 PS) erreicht der Hongguang Mini EV eine Höchstgeschwindigkeit von rund 100 km/h. Das Sondermodell GameBoy Edition ist stärker und hat einen größeren Akku. Den gleichen Antrieb verwendet auch das Cabriolet.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)
 Offizielle Website Macaron (chinesisch)
 Offizielle Website GameBoy Edition (chinesisch)
 Offizielle Website Cabriolet (chinesisch)

Kombicoupé
Cabriolet
Elektroautomodell